Gánt – comune ungherese
 Gant – azienda di abbigliamento svedese
 Mahieu de Gant – troviero fiammingo
 Richard Gant – attore statunitense
 Robert Gant – attore statunitense

Pagine correlate 
Gantt